En Pologne, Florianów peut désigner :

 Florianów, village du powiat de Kutno, dans la voïvodie de Łódź,
 Florianów, village du powiat de Zgierz, dans la voïvodie de Łódź,
 Florianów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Florianów, village de la voïvodie de Silésie.